Milbradt ist der Familienname von

 Georg Milbradt (* 1945), deutscher Politiker und Ökonom
 Jens Milbradt (* 1969), deutscher Turner und Turntrainer
 Klaus Milbradt (1940–2007), deutscher Turner und Turntrainer